Python:
 Python, Настоящие питоны — род змей из семейства питонов.
 Python — язык программирования.

Вооружение и военная техника 
 Colt Python — шестизарядный револьвер калибра .357 Magnum
 Pye Python — британский противотанковый ракетный комплекс конца 1950-х годов.
 Rafael Python — семейство израильских ракет класса «воздух-воздух» совершенствуемых с 1970-х гг. по н. в., к которому в частности относятся Rafael Python 3, Rafael Python 4, Rafael Python 5.
 Python — реактивная установка разминирования.

Организации и торговые марки 
  — австралийский автопроизводитель.
 Python Software Foundation — некоммерческая организация, посвящённая языку программирования Python.

Программные продукты 
 Python Imaging Library — библиотека языка Python (версии 2).
 Python Paste — набор программ для веб-разработки с использованием языка Python.
 Python Software Foundation License — BSD-подобная пермиссивная лицензия на свободное ПО.
 Python Tools for Visual Studio — свободный плагин для Visual Studio, добавляющий поддержку языка программирования Python.
 Python(x,y) — дистрибутив свободного научного и инженерного программного обеспечения на основе языка программирования Python.

См. также